Andrea Crisanti (1936-2012) – scenografo e costumista italiano
 Andrea Crisanti (n. 1954) – medico italiano
 Gabriele Crisanti – produttore cinematografico, regista, sceneggiatore italiano
 Lucia Crisanti – pallavolista italiana